Lehmsiek ist der Name zweier Orte in Schleswig-Holstein:

 ein Ort im Kreis Nordfriesland, siehe Schwabstedt
 ein Ort im Kreis Rendsburg-Eckernförde, der zu Teilen den Gemeinden Haby, Holtsee und Goosefeld angehört